

Miejscowości w Polsce
 Brunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Brunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów